Демирович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Демирович, Андреа (род. 1985) — певица из Черногории.
 Демирович, Эрмедин (род. 1998) — боснийский и немецкий футболист, нападающий испанского футбольного клуба «Алавес».